Насак Иролтуевич Юндусов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1916 году в улусе Шандали. Член КПСС.

С 1934 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1934—1981 гг. — заведующий Отделом Агинского аймачного комитета ВЛКСМ, заведующий Агинским (Бурят-Монгольским) окружным земельным отделом, участник Великой Отечественной войны, командир миномётного батальона, заведующий Сельскохозяйственным отделом Агинского окружного комитета ВКП(б), председатель Исполнительного комитета Агинского окружного Совета, 1-й секретарь Агинского Бурятского окружного комитета КПСС, 1-й секретарь Оловяннинского районного комитета КПСС, 1-й секретарь Забайкальского районного комитета КПСС, председатель Читинского Совета ветеранов Великой Отечественной войны. 

Умер в 1981 году.

Ссылки 
 Юндусов

Функционеры ВЛКСМ
Председатели Агинского Бурятского окрисполкома
Первые секретари районных комитетов КПСС
Первые секретари Агинского Бурятского окружкома КПСС